Кра́ківське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
 Краківське воєводство (1314—1795) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
 Краківське воєводство (1793) — воєводство, створене на Гродненському Сеймі 1793 року
  — адміністративна одиниця Царства Польського.
 Краківське воєводство (1863) — воєводство, утворене під час січневого повстання 1863 року.
 Краківське воєводство (1920—1939) — адміністративна одиниця Другої Польської республіки.
  — адміністративна одиниця соціалістичної Польщі.
 Краківське воєводство (1975—1998) — адміністративна одиниця Польщі.

 Див. також
 Малопольське воєводство

Адміністративний поділ Польщі